Vipère au poing est un roman d'Hervé Bazin publié en 1948. Parmi ses adaptations cinématographiques, on trouve :
Vipère au poing, téléfilm français de Pierre Cardinal avec Alice Sapritch diffusé en 1971 ;
Vipère au poing, film français de Philippe de Broca sorti en 2004.